Kovancılar (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
Kovancılar (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing